Clarke se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Arthur H. Clarke
 Barry Thomas Clarke
 Charles Clarke
 Charles Baron Clarke
 David J. Clarke
 Edward Daniel Clarke
 Julia Allison Clarke
 John F. Gates Clarke
 Robin O.S.Clarke
 Stephenson Robert Clarke
 William Eagle Clarke